Lema steht für:
 Monte Lema, Berg im Kanton Tessin in der Schweiz
 Sierra de Lema, Hochland-Gebirgsregion mit Tepuis in Bolívar (Bundesstaat), Venezuela
 eine Bezeichnung für Parteien oder den Teil einer Partei bzw. Koalition im Ley de Lemas genannten Wahlsystem
 Lema (Gattung), eine Gattung der Zirpkäfer

Lèma steht für:
 Lèma (Dassa-Zoumè), Arrondissement bei Dassa-Zoumè, Département Collines (Benin), Benin
 Lèma (Savalou), Arrondissement bei Savalou, Département Collines (Benin), Benin

Lema ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Lema Garcia (* 1956), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in São Paulo
 Elieshi Lema (* 1949), tansanische Autorin
 Guillermo Lema (* 1964), argentinischer Schriftsteller
 Mabidi Lema (* 1993), Fußballspieler der Demokratischen Republik Kongo
 Mamouya Lema (* 1985), Fußballspieler der Demokratischen Republik Kongo
 Maximino Romero de Lema (1911–1996), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Kurienerzbischof
 Michael John Lema (* 1999), tansanisch-österreichischer Fußballspieler
 Quintonio Lema (* 1995), bermudischer Fußballspieler
 Ray Lema (* 1946), kongolesischer Jazz- und Rockschlagzeuger, Pianist und Komponist
 Tony Lema (1934–1966), US-amerikanischer Golfspieler

LEMA steht für:
 Lake Eustis Museum of Art, ehemaliges Museum für zeitgenössische Bildende Kunst in Eustis (Florida)

Siehe auch:
 Lemma

Abkürzung